Парижанка, также известная как La Parisienne, так её назвал археолог Артур Эванс — фреска Кносского дворца, датированная примерно XVI—XV веками до н. э. Сейчас является одним из центральных экспонатов Археологического музея Ираклиона, почти полностью посвященного искусству минойской цивилизации.

Первоначально фреска находилась в одном из помещений второго этажа Кносского дворца. Она изображала ритуальный пир, участники которого сидели друг напротив друга с чашами в руках. Сохранился лишь фрагмент изображения головы девушки и большого ритуального узла на одежде сзади.

Ссылки 
 Тайны минойской «парижанки»
 Древнегреческое искусство. Фреска «Парижанка»

Фрески по алфавиту
Фрески Кносского дворца
Произведения XV века до н. э.
Произведения XIV века до н. э.
Экспонаты Археологического музея Ираклиона